Friedrich Engel kan syfta på bland andra:

* Friedrich Engel (1861–1941), tysk matematiker
 Friedrich Engel (1909–2006), tysk SS-Obersturmbannführer och polischef

Se även 

 Friedrich Engels (1820–1895), tysk filosof, historiker och politiker